Ри́дберг:
 Ридберг — единица измерения энергии.
 Ридберг — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Персоналии 
 Ридберг, Ева — шведская певица, актриса, комик, ревю-артистка и танцовщица.
 Ридберг, Йоханнес Роберт — шведский физик.
 Ридберг, Пер Аксель (1860—1931) — американский ботаник шведского происхождения XX века.
 Ридберг, Эмилия (род. 1978) — шведская певица, исполнительница баллад в стиле поп.

См. также 
 Постоянная Ридберга — величина, входящая в уравнение для уровней энергии и спектральных линий.
 Ритберг (значения)